Vanda se poate referi la:

 Vanda, gen de plante din familia Orchidaceae
 Vanda, numele suedez al orașului Vantaa din sudul Finlandei